

Localidades dos Estados Unidos 
Romeo (Colorado)
Romeo (Michigan)

Música
Romeo (canção) — norueguesa
Romeo (canção de Dino) — de Dino

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de música